Der Dänische Eishockeypokal 2004/05  war seit 1997 die 7. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Der Pokalwettbewerb wurde vom Dänischen Eishockeyverband organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des dänischen Eishockeypokals in der Spielzeit 2004/05 nahmen alle Play-off-Teilnehmer der vorjährigen Ersten Dänischen Liga teil. Die Rødovre Mighty Bulls waren als einziger Erstligist somit nicht vertreten. Im Viertel- und Halbfinale fanden die Vergleiche mit Hin- und Rückspiel statt.

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Zum zweiten Male in Folge konnte Nordsjælland, der Club aus Rungsted unter neuem Namen den Pokal gewinnen. Der Cobras-Torhüter Peter Hirsch wurde auch im Finale zum „Man of the Match“ gewählt. Robert Burakovsky trug mit einem Doppelschlag zum Erfolg bei.

Siehe auch 
 Oddset Ligaen 2004/05

Weblinks 
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2004/05